Слово Кхамба имеет следующие значения:
 Кхамба — народ, проживающий на востоке Индии вблизи границы с Китаем.
 Кхамба — язык народа кхамба.
 Кхамба-дзонг — посёлок в уезде Гамба округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.